Bussen kan syfta på:

Filmer 
 Bussen (1961) – en norsk film från 1961 av Arne Skouen
 Bussen (film, 1963) – en dansk film från 1963 av Finn Henriksen
 Bussen (1975) – en schweizisk-turkisk film från 1975 av Tunç Okan
 Bussen – en svensk TV-film från 1977 av Kjell Sundvall

Musik 
 "Bussen" – en barnsång av Mora Träsk från 2004, se albumet Fader Abraham & Co..

Geografi

Tyskland 

 Bussen (berg), Baden-Württemberg, Tübingen Region,

Åland 

 Bussen (Geta, Åland), skär,